Лунов-Штольценгаген () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург на кордоні з Польщею. Входить до складу району Барнім. Складова частина об'єднання громад Бріц-Корін-Одерберг.

Площа — 33,69 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу